37-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 16 по 22 сентября 1962 года в Будапеште (Венгрия). В нём приняли участие 113 спортсменов из 27 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 42-й чемпионат Европы.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Будапеште
Сентябрь 1962 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Венгрии